Јулисиз има више значења:
 Јулисиз (Канзас)
 Јулисиз (Небраска)
 Јулисиз (Пенсилванија)